Der Nissan Townstar ist ein Hochdachkombi des japanischen Automobilherstellers Nissan. Er wird zusammen mit den nahezu baugleichen Mercedes-Benz W 420 (Citan) und Renault Kangoo der dritten Generation im Werk der Renault-Tochtergesellschaft MCA im nordfranzösischen Maubeuge gebaut. Das Modell wurde Ende September 2021 präsentiert und kam im Januar 2022 in den Handel. Äußerlich unterscheidet sich der Townstar lediglich an der Front von den anderen beiden Modellen. Nach den Modellen NV200 und NV250 reiht sich der Townstar in Nissans neue Nomenklatur mit der Endung „-star“ ein. Außerdem trägt das Modell als erstes das neue Nissan-Emblem, das wenig später auch der Ariya erhielt.

Versionen 
Den Townstar gibt es als PKW mit bis zu sieben Sitzplätzen oder als zweisitzigen Transporter ohne hintere Seitenfenster. Dessen Laderaum fasst bis zu 3,9 m³ und bietet Platz für zwei Europaletten. Er ist über zwei seitlichen Schiebetüren und eine nach oben öffnenden Heckklappe oder eine Hecktür zugänglich. Die Hecktür ist asymmetrisch geteilt und lässt sich um 180° öffnen. Die Zuladung beträgt 800 kg, die Anhängelast 1,5 t. Der Stauraum der PKW-Variante beträgt im normalen Zustand 775 l. Zusätzlich erhält sie eine Dachreling.

Angetrieben wird der Townstar von einem turbogeladenen 1,3-Liter-Ottomotor mit 96 kW (130 PS), 240 Nm Drehmoment und manuell zu schaltendem Sechsgang-Getriebe oder einem Elektromotor. Die elektrisch angetriebene Variante ersetzt den e-NV200. Der Elektromotor leistet 90 kW (122 PS) und bietet 245 Nm Drehmoment. Der 45-kWh-Akku soll eine Reichweite von bis zu 304 Kilometern ermöglichen. Die Ladeleistung beträgt 75 kW an Gleichstrom-Schnellladesäulen, wodurch der Akku in 42 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität geladen werden kann. Für das Laden mit Wechselstrom hat der Townstar ein Bordladegerät mit wahlweise 11 oder 22 kW.

Die Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung wird bei der Elektrovariante durch eine zusätzliche Acht-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer auf den Akku komplementiert.

Sicherheit 
Im Herbst 2021 wurde der Townstar vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt vier von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Im Jahr 2022 wurden 1.698 Nissan Townstar in Deutschland als Pkw neu zugelassen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Elektroautomodell
Hochdachkombi
Kastenwagen